Renault Agora může označovat:
 Renault Agora S – nyní označován Irisbus Citybus 12M, standardní verzi autobusu
 Renault Agora L – nyní označován Irisbus Citybus 18M, kloubovouou verzi autobusu